We Are Family, de l'anglais pour « nous sommes une famille », peut faire référence à :

Musique 
 We Are Family, album de Sister Sledge sorti en 1979 ;
 We Are Family, chanson de Sister Sledge, single de l'album homonyme ;

Cinéma 
 We Are Family, titre français alternatif de Kingdom Come, film américain réalisé par Doug McHenry sorti en 2001 ;
 We Are Family, film américain réalisé par Danny Schechter et sorti en 2002 ;
 We Are Family, film indien réalisé par Siddharth Malhotra sorti en 2010 ;
  (), film taïwanais réalisé par Wang Chuanzong et sorti en 2015 ;
 We Are Family, titre anglophone de C'est quoi cette famille ?!, film français réalisé par Gabriel Julien-Laferrière sorti en 2016 ;

Autres usages 
 We Are Family Foundation, une organisation à but non lucratif.

Voir aussi 
 Nous sommes une famille (Sme Rodina), parti politique slovaque.

Homonymie de titre